Dexikrates () ist der Name folgender Personen:

 Dexikrates (Stratege), athenischer Stratege 410–409 v. Chr.
 Dexikrates (Dichter), Komödiendichter aus dem 3. Jh. v. Chr.
 Dexikrates (Koroplast), Koroplast aus dem 2. Jh. v. Chr. in Myrina
 Dexikrates (Gymnasiarch), delischer Gymnasiarch um 130 v. Chr.
 Dexikrates (Olympionike), Sieger bei den Olympischen Spielen, Sohn des gleichnamigen Gymnasiarchen